Cluverus oder Cluverius ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Clüver (auch: Cluverus; 1593–1633), deutscher Theologe, Pastor und Historiker
 Philipp Clüver (Philippus Cluverius; 1580–1622), deutscher Geograph und Historiker